Оратовский — фамилия

Известные носители

См. также 
 Оратовский район